Der er to kirker med navnet Hans Tausens Kirke (opkaldt efter den danske reformator Hans Tausen):
 Hans Tausens Kirke (Københavns Kommune)
 Hans Tausens Kirke (Odense Kommune)